Aulus Postumius Albinus was de naam van meerdere politici (uit de gens Postumia) in de Romeinse Republiek:
 Aulus Postumius Albus Regillensis, consul in 496 v.Chr. en dictator in 499 of 496 v.Chr. ;
 Aulus Postumius Albus Regillensis, zoon van voorgaande, consul in 464 v.Chr. ;
 Aulus Postumius Albinus Regillensis, tribunus militum consulari potestate in 397 v.Chr. ;
 Aulus Postumius Albinus Regillensis, tribunus militum consulari potestate in 381 v.Chr. ;
 Aulus Postumius Albus Inregillensis Albinus, censor in 366 v.Chr. ;
 Aulus Postumius Albinus (consul in 242 v.Chr.);
 Aulus Postumius Albinus Luscus, consul in 180 v.Chr. en censor in 174 v.Chr. ;
 Aulus Postumius Albinus (consul in 151 v.Chr.), zoon van voorgaande;
 Aulus Postumius Albinus (consul in 99 v.Chr.).